Ligat ha’Al 2011/2012 (hebr. ליגת העל albo zwana Izraelską Ekstraklasą lub ze względów sponsorskich Ligat Winner) – była 13. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Izraelu pod tą nazwą. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 20 sierpnia 2011 do 12 maja 2012 rozegrały w dwóch rundach 37 kolejek meczów. 
W porównaniu z poprzednim sezonem po fazie zasadniczej liga została podzielona na dwie grupy. Zrezygnowano z podziału punktów. Postanowiono zmniejszyć liczbę zespołów do czternastu degradując trzy ostatnie drużyny, zaś z Liga Leumit promując jedną.
Obrońcą tytułu była drużyna Maccabi Hajfa.
Mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Ironi Kirjat Szemona.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Ligat ha’Al 2011/2012 - rsssf
 Ligat ha’Al 2011/2012 - kicker.de
 Israel Football Association

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligat ha’Al 
 Oficjalna strona IFA 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Izraelu
2011 w Izraelu
2012 w Izraelu